Кентшин (), Растенбург () — город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское воеводство, Кентшинский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 10,34 км². Население — 28 351 человек (на 2004 год).

История 
Здесь была крепость Тевтонского ордена Рустеберг (Рустенберг), которую в 1311 году неудачно осаждал литовский князь Витень. Около 1329 года на холме над рекой Губер крестоносцы возвели деревянную заставу, заменённую в 1360—1370 годов каменным замком.

Нынешнее название Кентшин город получил 7 мая 1946 года, в честь историка и польского деятеля на Вармии и Мазурах — Войцеха Кентшиньского.

В городе сохранилось множество достопримечательностей, связанных со средневековой историей региона. В готическом замке размещается библиотека и музей, где демонстрируются постоянные и временные выставки. В замке проходят также многочисленные концерты и мероприятия, обогащающие культурную жизнь города. Кроме замка, уникальными архитектурными ценностями Кентшина являются: готическая Коллегиальная базилика Св. Георгия, евангелическая кирха Св. Иоанна, псевдоготический костёл Св. Екатерины, здание бывшей Масонской ложи, эклектическое здание Ратуши, а также конюшня 1877 года. 

Недалеко от Кентшина находится множество интересных местностей с туристическими достопримечательностями. Это, в частности, Герлож — «Волчье логово», где в 1941—1944 годах размещалась главная ставка Гитлера; Святая Липка с костёлом в стиле барокко и монастырем иезуитов; Решель с готическим замком епископов, а также Овчарня с Мазурским музеем.

Города-побратимы

Известные жители и уроженцы 
 София Алексеевна Лихарева (1883—1980) — русская эмигрантка, основательница Регионального музея имени Войцеха Кентшиньского в Кентшине.
 Кшиштоф Шатравский (1961—) — польский поэт, писатель, культуролог.

Фотографии

Источники 
«Маршрут по замкам и музеям в регионе Балтийского моря.» Olsztyn. 2007.

Ссылки 
 Официальная страница города
 Замок Растенбург

Города Варминьско-Мазурского воеводства
Переименованные населённые пункты Польши
Бывшие немецкие города
Бывшие районные центры Германии, перешедшие другим государствам
Повятовые центры Варминьско-Мазурского воеводства
Бывшие немецкие города (Восточная Пруссия)
Города, названные в честь людей